Schweinheim (Aschaffenburg), quartiere di Aschaffenburg.
Schweinheim (Bonn), quartiere di Bonn.
Schweinheim (Euskirchen), distretto di Euskirchen. 
Schweinheim, o Sweynheym, o Swynheim, abbreviazione bibliografica di Conrad di Schweinheim stampatore tedesco del Quattrocento, citato sempre in congiunta con Arnold Pannartz.